Wilkesmann ist der Familienname der folgenden Personen:

 Maximiliane Wilkesmann (* 1975), deutsche Soziologin und Hochschullehrerin
 Uwe Wilkesmann (* 1963), deutscher Soziologe und Hochschullehrer